Neudorfberg ist der Name folgender Orte: 

 Neudorfberg (Gemeinde Albersdorf-Prebuch), Ortsteil der Gemeinde Albersdorf-Prebuch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Neudorfberg (Gemeinde Allerheiligen), Ortsteil der Gemeinde Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Neudorfberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Neudorfberg (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil der Gemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark